Anaxandra (kunstschilder) - oud-Griekse kunstschilder
 Anaxandra (inslagkrater) - inslagkrater op Venus, vernoemd naar bovenstaand persoon
 Anaxandra (mythologie) - volgens de Griekse mythologie de dochter van Thersandros